Ingram kan syfta på:

 Ingram (auktor)
 Ingram (efternamn)
 Ingram, England – en ort i Northumberland, England
 Ingram, Pennsylvania – en ort i Allegheny County, Pennsylvania, USA
 Ingram, Texas – en stad i Kerr County, Texas, USA
 Ingram, Wisconsin – en ort i Rusk County, Wisconsin, USA
 Ingram Island – förgrening